Szkielet zewnętrzny (egzoszkielet) – szkielet znajdujący się na zewnątrz ciała.
 Sztuczny egzoszkielet – mocowana na zewnątrz ciała powłoka, której celem jest wzmocnienie siły mięśni użytkownika.